Oh, Daddy! – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Cooley (come Fred Cooley)
Oh, Daddy! – cortometraggio del 1921 diretto da Eddie Lyons
Oh, Daddy! – film del 1935 diretto da Graham Cutts e Austin Melford